Radel ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Schreiter-Radel (* 1974), österreichische Malerin und Glaskünstlerin
 Frieda Radel (1869–1958), deutsche Politikerin (DDP), MdHB
 George Radel (1860–1948), deutscher Architekt
 Jürgen Radel (* 1975), deutscher Professor für Betriebswirtschaftslehre
 Trey Radel (* 1976), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Radl